Krijn (voornaam)
 Krijn (neanderthaler) - schedelfragment van een Neanderthaler
 Onno Krijn - Nederlands componist en musicus
 Leo J. Kryn - Belgisch pionier in het boek- en bibliotheekwezen
 Andries Krijn - Nederlands acteur
 Krijn ter Braak - Nederlands regisseur
 Krijn Van Koolwijk - Belgisch atleet
 Krijn Taconis - Nederlands fotograaf
 Krijn Pansters - Nederlands historicus en theoloog
 Krijn Peter Hesselink - Nederlands dichter

Zie ook
 Krijnen (doorverwijspagina)